20/20 (Spyro Gyra), fusionalbum van Spyro Gyra
20/20 (Saga), rockalbum van Saga

scherp zien (de gezichtsscherpte van 1), in Angelsaksische landen aangeduid met 20/20

Zie ook
2020 (televisieprogramma), televisieprogramma
Twenty20
Twenty Twenty (band)
Twenty Twenty (bedrijf), Brits productiehuis